Daniel Larsson kan syfta på:

Daniel Larsson Wallerius (1630-1689), svensk biskop
Daniel Larsson (skådespelare) (1975-), svensk skådespelare
Daniel Larsson (dartspelare) (1981-), svensk dartspelare
Daniel Larsson (musiker) (1982-), svensk musiker
Daniel Larsson (författare) (1985-), författare
Daniel Larsson (ishockeymålvakt) (1986-), svensk ishockeymålvakt
Daniel Larsson (fotbollsspelare) (1987-), svensk fotbollsspelare